Grandosmylus är ett släkte av insekter. Grandosmylus ingår i familjen vattenrovsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vattenrovsländor
Grandosmylus